Чорноморське узбережжя України
 Чорноморське узбережжя Румунії
 Чорноморське узбережжя Болгарії
 Чорноморське узбережжя Кавказу
 Чорноморське узбережжя Туреччини